Повіт Йоса
Йоса Бусон